Das Herrenmannschaft der Asienspielen 2014 war ein Tennisturnier in Incheon.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Tennis bei den Asienspielen 2014 (englisch)

Tennis
Tennisturnier 2014
Tennisturnier in Incheon
2014 Herrenteam